La seconda gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2016 si è tenuta a Gold Coast, Australia in data 10 aprile 2016.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2016
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2016

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Gold Coast
Triathlon nel 2016